У́лица Са́кко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР. Названа в честь Никола Сакко (1891—1927), участника движения рабочих, казнённого по ложному обвинению в США.

Беларусь 
 Улица Сакко — улица в Бобруйске.

Россия 
 Улица Сакко — улица в Иванове.
 Улица Сакко — улица в Кемерове.
 Улица Сакко — улица в селе Нижняя Тавда Тюменской области.
 Улица Сакко — улица в Тюмени.
 Улица Сакко — бывшее название улицы Петровичева в Ростове.

Украина 
 Улица Сакко — улица в Днепре.
 Улица Сакко — улица в Керчи.
 Улица Сакко — улица в Одессе.
 Улица Сакко — улица в Полтаве.
 Улица Сакко — улица в Феодосии.

См. также 
 Улица Сакко и Ванцетти